Giacchino ist der Name von:
 Anthony Giacchino (* 1969), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Michael Giacchino (* 1967), US-amerikanischer Komponist